Сергей Курнаев:
 Курнаев, Сергей Анатольевич (род. 1962) — советский и казахстанский футболист.
 Курнаев, Сергей Михайлович (1923—1998) — Герой Советского Союза.
 Курнаев, Сергей Фёдорович (1909—1992) — геоботаник, лесовед, кандидат биологических наук; автор первой «Карты растительности Башкирской АССР» (1941).